Naranjilla bezeichnet
 einen Alternativnamen der Kulturpflanze Lulo

Naranjilla ist der Familienname von
Francisco Naranjilla (* 1932), philippinischer Bogenschütze